ITP est un sigle pouvant signifier :
 Idiopathic thrombocytopenic purpura ou Immune thrombocytopenic purpura (en français, purpura thrombopénique immunologique), une destruction périphérique des plaquettes dans le cadre d'un processus auto-immun médié par des autoanticorps ;
 Institut technique du porc ;
 incapacité temporaire partielle, dans le Droit du travail en France ;
 Internet Tunneling Protocol, en informatique et en cryptologie ;
 Integrated Technology Processes, une approche intégrée des filières technologiques dans l'industrie aéronautique ;
 Industria de Turbo Propulsores, un constructeur aéronautique espagnol ;
 , une conférence d’informatique théorique ;
 indicateur typologique de poste, un outil d'analyse et d'évaluation des postes de travail ;
 InTerPipe, une société spécialisée dans la fabrication de pipelines calorifugés ;
 Inside the pain, une communauté francophone internet en lien avec le groupe Pain of salvation ;
 Integral Tradition Publishing, une société d'édition anglophone basée à Londres ;
 Independent Training Provider, chez les éditeurs de logiciels ;
 Intelligent Text Processing, la plate-forme documentaire ITP éditée par Aia Software ;
 Inspection and Tests Plan, plan d'inspection et de contrôles ;
 idem tout pareil.

ITP est un sigle pouvant signifier :
 instructeur de planeur.